Emma Smith är namnet på:

Emma Smith (1804-1879), hustru till mormonledaren Joseph Smith.
Emma Elizabeth Smith (1843-1888), engelsk prostituerad och mordoffer.
Emma Smith (gymnast) (1991- ), brittisk gymnast.